Johanneskerk steht für Kirchen in den Niederlanden
 Johanneskerk (Domburg)
 Johanneskerk (Serooskerke)
Johanneskerk (Kruiningen)